Deux cantons français portent le nom de canton de Montréal :
 canton de Montréal, situé dans le département de l’Aude ;
 canton de Montréal, situé dans le département du Gers.